«В поисках Бронте» () — двухсерийный биографический мини-сериал о жизни знаменитого английского семейства Бронте. Транслировался телеканалом BBC в 2003 году.

Сюжет 
Фильм повествует о тяжёлой судьбе именитых сестёр Бронте, а также остальных членов семьи.

Актёрский состав

Ссылки 
 

Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2003 году
Фильмы о сёстрах Бронте
Фильмы:Персонаж:Шарлотта Бронте
Фильмы:Персонаж:Эмили Бронте
Фильмы:Персонаж:Энн Бронте
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2003 году